Tuapassuit Tasiat bezeichnet:
 Tuapassuit Tasiat (See, Aasiaat), See im Distrikt Aasiaat, Grönland
 Tuapassuit Tasiat (See, Ilulissat), See im Distrikt Ilulissat, Grönland